Acolyte peut désigner :

 acolyte, dans la religion chrétienne, plus précisément dans l'Église catholique romaine et dans l'Église anglicane, une personne dont la fonction est d'assister le prêtre et le diacre lors des célébrations liturgiques ;
 par extension, acolyte, une personne qui est au service de quelqu'un d'autre, ou son compagnon ;
 par exemple, en littérature, l'acolyte (appelé aussi annonciateur) est l'un des archétypes de personnage de fiction et désigne un personnage souvent secondaire qui accompagne le héros, et le met en valeur, à l'image de Sancho Panza pour Don Quichotte ou du docteur Watson pour Sherlock Holmes) ;
 Acolyte, un album du groupe Delphic.